La Nuit des fantômes, téléfilm français de Jean-Daniel Verhaeghe, sorti en 1990 ;
 La Nuit des fantômes (A Christmas Carol), téléfilm anglo-américain de David Hugh Jones, sorti en 1999.